2 miejscowości w Polsce: 
 Kłudno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Klwów 
 Kłudno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Wieniawa

Zobacz też: Nowe Kłudno, Stare Kłudno